Инде има више значења:

 Општина Инде (Дуранго), општина у савезној држави Дуранго у Мексику
 Инде (Инде, Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику